

Patronyme 
 Bob Suter (1957-2014), joueur de hockey sur glace américain.
 Corinne Suter (1994-), skieuse alpine Suisse.
 Fergus Suter (1857-1916), tailleur de pierre et footballeur écossais.
 Gaël Suter (1992-), coureur cycliste suisse.
 Gary Suter (1964-), joueur de hockey sur glace américain.
 Eskil Suter (1967-), pilote de vitesse moto suisse et fondateur de la marque de motos de compétition Suter Racing Technology.  
 Fabienne Suter (1985-), skieuse alpine suisse.
 Friedrich Wilhelm von Suter (1733-1815), général prussien
 Gabriela Suter (1972-), personnalité politique suisse.
 Hans Heinrich Suter (1841-1918), créateur de la super famille des tonnoidea.
 Heinrich Suter (1848-1922), historien des sciences suisse.
 Henri Suter (1899-1978), coureur cycliste suisse.
 Hermann Suter (1870-1926), compositeur suisse.
 Jasmina Suter (1995-), skieuse alpine suisse.
 Joël Suter (1998), coureur cycliste suisse.
 Juliana Suter (1998-), skieuse alpine suisse.
 Martin Suter (1948-), écrivain suisse alémanique d'expression allemande.
 Paul Suter (1892-1966), coureur cycliste suisse.
 Ryan Suter (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace.
 Suter est le patronyme qui est attribué à John Sutter dans le roman de Blaise Cendrars, l’Or (voir ci-dessous)
 Johann August Suter, en Suisse, John Sutter, en Amérique (1803-1880), aventurier suisse et américain.
 Willy Suter (1918-2002), peintre suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse